Le tournoi Heliopolis Open 2000 de squash est l'édition féminine 2000 du tournoi Heliopolis Open qui se déroule du 28 août au  septembre 2000 au Caire. Le tournoi est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 32 participantes dont 16 têtes de série. 

La finaliste de l'année précédente et  mondiale Leilani Joyce s'impose en finale face à Carol Owens. C'est la deuxiième finale en  des deux joueuses après le tournoi Al-Ahram International avec à chaque fois une victoire de Leilani Joyce.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Heliopolis Open

Liens externes 

Féminin 2000
Sport en Égypte en 2000
Squash en 2000
Sport en août 2000
Sport en septembre 2000